La NCAA Division I 1996 si è svolta nel 1996: al torneo hanno partecipato 60 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la terza volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Play-in games

Pacific regional

East regional

Mountain regional

Central regional

Final Four - Wolstein Center, Cleveland

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1996
NCAA Division I (pallavolo femminile)